Changzhi kan avse följande platser i Kina:

 Changzhi – stad på prefekturnivå i Shanxi-provinsen
 Changzhi Airport
 Changzhi (ort) – socken i Shanxi-provinsen, Yunchengs stad på prefekturnivå
 Changzhi (socken) – socken i Henan-provinsen